Martino, pikante variant van filet americain

Personen 

 Al Martino, een Italiaans-Amerikaans zanger
 Angel Martino, een voormalig internationaal topzwemster uit de Verenigde Staten
 Antonietta Di Martino,een Italiaanse oud-atlete
 Antonio Martino, een Italiaans politicus
 Edoardo Martino, een politicus van Italiaanse afkomst
 Francesco Martino, een Italiaans turner
 Gaetano Martino, een Italiaans politicus
 Gerardo Martino, een Argentijnse voetbalcoach en voormalig voetballer
 Pat Martino, een Italiaanse-Amerikaanse jazzgitarist 
 Renato Martino, een Italiaans geestelijke en kardinaal van de Rooms-Katholieke Kerk
 Russ Martino, een Amerikaans componist, muziekpedagoog, arrangeur, dirigent en pianist

Zie ook

 Giuseppe Martino (doorverwijspagina)
 San Martino (doorverwijspagina)